Rubén González – calciatore argentino
 Rubén González – calciatore messicano
 Rubén González – pianista cubano
 Rubén González – slittinista argentino
 Rubén González Rocha – calciatore spagnolo